Quaderni – frazione del comune italiano di Villafranca di Verona, in Veneto.
 Quaderni Piacentini – rivista italiana del passato.
 Quaderni in ottavo – quaderni di Franz Kafka, pubblicati come opera letteraria.
 Quaderni del carcere – raccolta di appunti di Antonio Gramsci, pubblicati come saggio politico.
 Quaderni 1957-1972 – opera aforistico-filosofica scritta dall'autore franco-romeno Emil Cioran e constante di vari quaderni di appunti che egli riempì tra i 46 ed i 61 anni, molti dei quali rielaborati finiti anche nei suoi libri principali; questi quaderni, recuperati dopo la morte dell'autore dalla compagna Simone Boué, furono da lei riordinati ed editi prima in francese e successivamente in italiano, da Adelphi, nel 2001.

Pagine correlate 

 Quaderno (disambigua)